Il campionato era formato da 9 squadre e il  vinse il titolo.

Classifica finale

 and St. George's F.C. furono eliminate dalla competizione

Collegamenti esterni

Calcio nel 1920
Calcio nel 1921
Campionato maltese di calcio